Кодыма:
 Кодыма — город районного значения в Одесской области Украины.
 Кодыма — река в Одесской области Украины.
 Кодыма — железнодорожная станция на Украине.

См. также 
 Кодима
 Кодема